Виктория Луиза Амалия Брауншвейг-Вольфенбюттельская (; ) — принцесса Прусская, супруга Августа Вильгельма Прусского. Мать короля Пруссии Фридриха Вильгельма II.

Биография 
Виктория Луиза Амалия родилась в семье Фердинанда Альбрехта II, герцога Брауншвейг-Вольфенбюттельского и его супруги принцессы Антуанетты Амалии Брауншвейг-Вольфенбюттельской. Двор её отца по тем временам был достаточно скромным, но детство Виктории Луизы было счастливым. Сестра Виктории Луизы Елизавета Кристина Брауншвейгская в 1733 году вышла замуж за прусского кронпринца Фридриха, будущего короля Пруссии Фридриха II, а сама Виктория Луиза вышла за его брата Августа Вильгельма 6 января 1742 года. Этими двумя браками своих сыновей «король-солдат» Фридрих Вильгельм I стремился доказать верность императорскому дому Вены. Брак Фридриха II остался бездетным, поэтому супруг Виктории Луизы Амалии стал наследником прусского престола, и с 1744 года супруги носили титул «принц и принцесса прусские».

Первый сын в семье Августа Вильгельма и Луизы Амалии Фридрих Вильгельм родился 25 сентября 1744 года. Он сразу получил титул кронпринца Пруссии и с трёх лет воспитывался не в родительском доме, а при королевском дворе в Берлине, чтобы быть готовым занять трон после смерти своего отца и дяди. Супруг Луизы Амалии Август Вильгельм обладал мягким и добрым характером, что не позволяло ему достичь больших успехов на военном поприще. Он принимал участие в чине генерала в Силезских войнах, но потерпел сокрушительное поражение в Колинском сражении. Это вызвало гнев Фридриха, и даже смерть Августа Вильгельма 12 июня 1758 года считается смертью от стыда.

Виктория Луиза Амалия жила одна после смерти мужа во дворце Ораниенбурга и умерла в Берлине в 1780 году. Её сын Фридрих Вильгельм взошёл на прусский престол после смерти Фридриха II, но этого не суждено было увидеть ни его отцу, ни его матери.

Потомки 
 Фридрих Вильгельм (1744—1797)
 Фридрих Генрих Карл (1747—1767)
 Вильгельмина (1751—1820), вышла замуж за штатгальтера Нидерландов Вильгельма V Оранского
 Георг Карл Эмиль (1758—1759)

Генеалогия

Примечания 

Принцессы Брауншвейг-Вольфенбюттельские
Принцессы Пруссии
Дом Брауншвейг-Беверн